El término Secretaría de Cultura puede aludir, en esta enciclopedia:

 a la Secretaría de Cultura de Argentina;
 a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes de Honduras;
 a la Secretaría de Cultura de México, sucesora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta);
 a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Organismos similares:
 Ministerio de Cultura (desambiguación) 
 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile
 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México